Beo (motorfiets), een Zwitsers historisch motorfietsmerk
beo (vogel), een vogelsoort
Beo (Karakelong), een plaats op het eiland Karakelong in de Talaudeilanden
Beo (dialect), een dialect van het Talaud in Indonesië
BEO, Boorgatenergieopslag. Koude-warmteopslag door gebruik van verticale bodemwarmtewisselaars
BEO, de Bousie Exploitatie Overeenkomst